

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 20
 Piachy  – część wsi Bieńkówka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Chełmno
 Piachy  – część wsi Mniszki w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca
 Piachy  – część wsi Ogonowice w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno
 Piachy  – część wsi Skotniki w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Aleksandrów
 Piachy  – część wsi Dzierżawy w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice
 Piachy  – część wsi Młoszowa w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Trzebinia
 Piachy  – część wsi Psary w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice
 Piachy  – część wsi Stara Wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Sienno
 Piachy  – część wsi Pakosław w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża
 Piachy  – część wsi Maliszów w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Kowala
 Piachy  – część wsi Czajkowa w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Tuszów Narodowy
 Piachy  – część wsi Wierzchowiny w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne
 Piachy – część wsi Gwoździec w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Bojanów
 Piachy  – część wsi Żuków w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój
 Piachy  – część wsi Falęcin Stary w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica
 Piachy  – przysiółek wsi Imielnica w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno
 Piachy  – przysiółek wsi Jasieniec w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Słupia
 Piachy  – część wsi Chwalibogowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Opatowiec
 Piachy  – część wsi Cedzyna w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno
 Piachy  – przysióøek wsi Dąbrówka w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin

Inne 
 Piachy – zbiornik wodny  w południowo-wschodniej części Starachowic w dzielnicy Michałów Przemysłowy

Zobacz też 
 Piaski